De Land of DeLand kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
De Land (Illinois)
DeLand (Florida)